Bedřichov, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec
Bedřichov, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale